Imię i nazwisko Tadeusz Kaźmierski nosili lub noszą m.in.:
 Tadeusz Kaźmierski (1918-1976) – polski aktor
 Tadeusz Kaźmierski (1934-2008) – polski lekkoatleta średniodystansowiec